Ружо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ружо, Лорин (род. 1990) — канадская хоккеистка.
 Ружо, Люка (род. 1994) — французский футболист, защитник клуба «Кортрейк».